A síakrobatika vagy szabadstílusú síelés a téli olimpiai játékokon hivatalos versenyszámként 1992 óta szerepel a programban.

Története
A sportág az alpesisí és az akrobatika elegye, mely az 1960-as években alakult ki. A Nemzetközi Síszövetség (FIS) csupán 1979-ben vette fel és alkotta meg szigorú szabályait, az ugrás- és a pontozási technikát. Az első Világkupa-sorozatra 1980-ig, az első világbajnokságra 1986-ig kellett várni. A síakrobatika 1988-as téli olimpián bemutatóként szerepelt. Hivatalosan a mogul versenyszám került először a programba 1992-ben. 1994-ben az ugrás került a programba, ugyanakkor a ballett versenyszámot törölték, amely korábban mindkétszer bemutatóként szerepelt. 2010-ben a síkrossz, majd 2014-ben a félcső és a slopestyle versenyszámokkal bővült a program. 2022-től a big air, valamint a vegyes csapat ugrás versenyszámmal való bővítéssel összesen 11 versenyszámban avatnak olimpiai bajnokot.

Versenyszámok 
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám

Férfi

Női

Vegyes

Éremtáblázat 1992-2010

Résztvevők nemzetek szerint

Források 

 
Siakrobatika